Dumitrescu peut désigner :

Patronymie
 Ana Dumitrescu, un photographe et réalisatrice de documentaires franco-roumaine
 
 Daniel Dumitrescu (1968- ), un boxeur roumain
 Diana Dumitrescu (1983- ), une actrice et mannequin roumaine
 Ilie Dumitrescu (1969- ), un ancien footballeur roumain
 Margareta Dumitrescu (1903-1986), une arachnologiste et biospéologue roumaine
 Natalia Dumitrescu (1915-1997), une peintre non figuratif d'origine roumaine naturalisée française
 Petre Dumitrescu (1882-1950), un général roumain
 Rareș Dumitrescu (1983- ), un escrimeur roumain pratiquant le sabre 
 Roxana Dumitrescu (1967- ), une fleurettiste roumaine
 Tudor Dumitrescu (1957-1977), pianiste et compositeur roumain